Первый дивизион Профессиональной лиги 2011/2012 — 3-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 4 сентября 2011 года и закончился 10 июня 2012 года.

Группа A

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Группа B

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

2011/2012
Италия
Футбол в Италии в 2011 году
Футбол в Италии в 2012 году